La route départementale 1089, ou RD 1089, est une des routes départementales de France correspondants à d'anciennes routes nationales :
 l'ex-RN 89 dans la Loire, la Corrèze et la Gironde
 l'ex-RN 689 dans l'Allier et le Puy-de-Dôme

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes de l'Allier
 Routes de la Corrèze
 Routes de la Gironde
 Routes de la Loire
 Routes du Puy-de-Dôme

1089